Crittenden este un nume propriu care se poate referi la

Istoria Statelor Unite ale Americii 

 Crittenden Compromise, un compromis politic eșuat menit a conserva Uniunea imediat după Războiul Civil American

Locuri din Statele Unite 

 Crittenden, statul 
 Crittenden, statul 
respectiv
 Comitatul Crittenden, numele a două comitate

Nume de familie 
 Danielle Crittenden
 David Crittenden
 George B. Crittenden
 Jennifer Crittenden
 John Crittenden, Sr. (1754 - 1809)
 John J. Crittenden, politician american din statul 
 John Jordan Crittenden III, ofițer al United States Army ucis împreună cu George Armstrong Custer în Bătălia de la Little Big Horn din 1876
 Lisa Crittenden
 Nick Crittenden
 Paul Crittenden
 Robert Crittenden
 Thomas Leonidas Crittenden
 Thomas Theodore Crittenden
 Thomas T. Crittenden, Jr., fiul lui Thomas Theodore
 Thomas Turpin Crittenden

Nume similare 

 Javaris Crittenton, professional basketball player

Nume proprii